El término Tirma puede referirse a:

 Tirma, empresa canaria de alimentación.
 Tirma (película), película española que trata sobre la llegada de los castellanos a las islas Canarias.